Nochnói dozor (Ночной дозор, «Patrulla nocturna» en ruso) puede referirse a:
 Guardianes de la noche, novela de Serguéi Lukiánenko publicada en 1998;
 Guardianes de la noche, película dirigida por Timur Bekmambetov, basada en la novela homónima;
 Guardianes de la noche, videojuego basado en la novela y película homónimas;
 Nochnói Dozor, grupo de activistas estonios mayoritariamente rusófonos;
 Nochnoi dozor, canción del álbum Preachers of the Night de Powerwolf.